Quiróz peut désigner :

Patronyme 

 David Quiroz (né en 1982), footballeur international équatorien ;
 Gerardo Quiroz (né en 1966), acteur et animateur mexicain ;
 Guillermo Quiróz (né en 1981), joueur de baseball vénézuélien ;
 Luis Mario Quiroz (né en 1974), acteur mexicain ;
 Óscar Quiroz (né en 1994), coureur cycliste colombien.

Toponyme 

 Aéroport Santiago Pérez Quiroz, un aéroport situé à Arauca en Colombie.
Patronyme hispanique